Inox foi uma banda de heavy metal brasileira surgida em 1985.

História
Surgida em 1985 durante o "boom" do rock brasileiro dos anos 80, era formada por Rolando Castello Junior (bateria, ex- Patrulha do Espaço), Fernando "The Crow" Costa (guitarra e teclados), Paulo Toledo (vocal, ex- VJ do programa Som Pop da TV Cultura, também conhecido como Paulinho Heavy) e Ségis Capuano (baixo).

Origens
Paulo Toledo era assessor de imprensa na gravadora Odeon, em São Paulo. Nas horas vagas da noite, cantava em grupos de rock como o Hot Stuff que fazia covers de Deep Purple e Led Zeppelin. Ségis - com formação clássica em violoncelo e baixo acústico - e Fernando formavam o grupo de rock progressivo Quantum, que gravou um LP independente com o baterista Rolando Castello Júnior - ou simplesmente Júnior -, da Patrulha do Espaço. Júnior já estava na estrada há muito tempo, tendo passado por algumas das melhores e mais marcantes bandas de rock paulistas, entre elas o Made In Brazil (banda). Paulo era o amigo comum de todos. Em 1985, formaram a banda Inox.

Primeiro LP  
Em 1986, assinaram contrato com a gravadora Epic e lançaram o LP com o mesmo nome da banda, Inox, que foi produzido por Luis Carlos Maluly, que também produziu o LP Revoluções por Minuto, do RPM. O LP possui oito canções, sendo sete composíções próprias e uma versão em português da música "Nuclear Attack", de Gary Moore. O crítico Leopoldo Rey chegou a dizer em sua análise na revista Bizz, n° 14, de setembro de 1986 que "Se as letras fossem em inglês: o grupo passaria perfeitamente como estrangeiro. Eles conseguiram conciliar letras em português com o rock, tornando as interpretações audíveis" e acrescentou que "É um som pesado de cidade grande, falando de asfalto, motores, gatas, cabelões e gente insatisfeita com as coisas atuais".

O fim
A Epic optou por não lançar um novo álbum embora a banda já tivesse iniciado os trabalhos de gravação. Até hoje não se sabe o motivo pelo qual a gravadora não quis continuar com o grupo. Na opinião do baterista Júnior, "no Brasil nunca existiu muito espaço para as bandas boas e de rock pesado nos anos 70 e 80, somente nos anos 90 com bandas como Raimundos é que o gênero conseguiu se estabelecer no maistream e esse ficou sendo o padrão estabelecido para o gênero".

Brasil Heavy Metal
Em 2011, Paulo foi convidado a participar dos vocais ao lado de outros artistas da música- tema do documentário Brasil Heavy Metal com lançamento nesse mesmo ano.

Discografia
Inox (1986)

Maiores sucessos
Ranger (1986)
Nuclear Attack (1986)
Fricção (1986)

Ligações externas
Página do site oficial do baterista Rolando Castello Junior com a história do Inox
Artigo sobre o Inox no Painel do Rock Brasileiro 80
Hard Rock - Aqueles que ficaram para trás no Whiplash.net, que faz referência ao Inox]

Bandas de rock do Brasil
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas da cidade de São Paulo
Bandas formadas em 1985